Cuthwine ist der Name folgender Personen:

 Cuthwine (Wessex) (um 565–593), König von Wessex
 Cuthwine (Leicester) († um 691), Bischof von Leicester
 Cuthwine (Dunwich) († 747/775), Bischof von Dunwich